Kosuke Taketomi (Saitama, 23 de setembro de 1990) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Kosuke Taketomi começou a carreira no Kashiwa Reysol. 

Naturais de Saitama
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds